kanton Compiègne-Sud-Ouest
kanton Compiègne-Sud-Est
kanton Compiègne-Nord